Tkáč ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Tkáč (* 1934), slowakischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Košice
 Anton Tkáč (1951–2022), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Jaroslav Tkáč (1871–1927), österreichischer klassischer Philologe und Arabist
 Patrik Tkáč (* 1973), tschechischer Unternehmer
 Richard Tkáč (* 1985), slowakischer Gewichtheber